Тюкавин:
 Тюкавин, Александр Васильевич (род. 1975) — российский хоккеист с мячом.
 Тюкавин, Константин Александрович (род. 2002) — российский футболист.